Valentinovo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Pregrade, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 169 stanovnika te 49 obiteljskih kućanstava.

Znamenitosti 
 Arheološko nalazište Bušin-Bežanec

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji